Парфорс:

 Парфорс (парфорсный ошейник) — ошейник с колючками для дрессировки охотничьих собак.
 Парфорс — один из видов циркового конного жанра.

См. также 
 Парфорсная охота — вид охоты с гончими собаками, которые гонят зверей до их полного изнеможения.